Langhans ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869), deutscher Architekt, Sohn von Carl Gotthard Langhans
 Carl Gotthard Langhans (1732–1808), preußischer Baumeister und Architekt
Eduard Langhans (1832–1891), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Ernst Friedrich Langhans (1829–1880), reformierter Theologe liberaler Richtung aus der Schweiz
 Daniel Friedrich Langhans (1796–1875), Schweizer Pädagoge und evangelischer Theologe 
 Friedrich von Langhans (1840–1901), deutscher Verwaltungsjurist, Bürgermeister der Stadt Fürth
 Gabor Langhans (* 1989), deutscher Handballspieler
 George Langhans (1895–1972), deutscher Mediziner, Hygieniker und Hochschullehrer 
 Georgia Langhans (* 1947), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Hannelore Langhans (* 1944), deutsche Malerin und Keramikerin
 Herbert Langhans (1920–2015), deutscher Musik- und Tanzpädagoge sowie Hochschullehrer
 Herbie Langhans, deutscher Musiker
 Ingo Langhans, deutscher Lehrer und Autor von Schulbüchern
 Jan Nepomuk Langhans (1851–1928), tschechischer Fotograf
 Jobst Langhans (* 1955), deutscher Regisseur, Schauspieler und Schauspieltrainer
 Johann Langhans (1659–1721), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Jakob Langhans (1666–1748), Schweizer Bildschnitzer und Bildhauer
 Karl Langhans (1903–?), Schweizer Kaufmann
 Katrin Langhans (* 1987), deutsche Journalistin
 Louise Japha (Louise Langhans; 1826–1910), deutsche Pianistin und Komponistin
 Magda Langhans (1903–1987), deutsche Politikerin (KPD)
 Michael Langhans (1686–1755), Schweizer Bildschnitzer und Bildhauer
 Nikolaus Langhans (* 1958 Stuttgart), u. a. Dozent für Aktzeichnen an der Freien Volkshochschule Berlin
 Paul Langhans (1867–1952), deutscher Geograph und Kartograph
 Rainer Langhans (* 1940), deutscher Autor, Filmemacher und Mitglied der Kommune 1
 Susanne Langhans (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin
 Susy Langhans-Maync (1911–2003), Schweizer Schriftstellerin 
 Theodor Langhans (1839–1915), deutscher Mediziner
Ulrich Reich-Langhans (1850–1937), Schweizer Hutfabrikant und Heimatforscher
Wilhelm Langhans (1832–1892), deutscher Musikschriftsteller und Komponist

Langhans ist der Name eines Turmes:
 Langhans (Beilstein), Bergfried der Burg Hohenbeilstein, Beilstein (Württemberg), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grabmal der Maria Magdalena Langhans
 Langerhans, Langhansen
 Langhans-Riesenzelle